«Именно так зло и приходит» (варианты перевода: «Что-то страшное грядёт», «Надвигается беда») — экранизация одноимённого романа Рэя Брэдбери.

Сюжет 
В небольшом городке два мальчика, Уилл и Джим, сталкиваются со зловещим карнавалом, чей владелец, Мистер Дарк, искушает горожан, обещая им выполнять желания их детства.

История съёмок 
Изначально Брэдбери написал «Что-то страшное грядёт» в виде сценария, предназначенного для вдохновившего его актёра и режиссёра Джина Келли, однако у того не нашлось денег для воплощения проекта. Тогда Брэдбери переписал историю в качестве романа, не оставив надежд увидеть его экранизацию. За дело взялся Джек Клейтон, но премьерный показ готового фильма оказался настолько провальным, что Рэю Брэдбери пришлось заново переписать сценарий с нуля и даже взять на себя обязанности режиссёра, пересняв целые эпизоды. Из-за проволочек со съёмками юные актёры в некоторых сценах выглядят заметно старше.

В ролях 
 Джейсон Робардс — Чарльз Хэллоуэй
 Джонатан Прайс — мистер Дарк
 Дайан Ладд — миссис Найтшейд
 Ройал Дэно — Том Фури
 Видал Петерсон — Уилл Хэллоуэй
 Шоун Карсон — Джим Найтшейд
 Мэри Грэйс Кэнвилд — мисс Фоли
 Пэм Гриер — Ведьма Праха
 Анджело Росситто — карлик
 Фил Фондакаро — демонический клоун (в титрах не указан)

Награды 
Фильм участвовал в конкурсной программе Международного фестиваля фантастических фильмов в Авориазе (Франция) и был номинантом Премии «Хьюго» за лучшую постановку.

Фильм получил кинопремию «Сатурн» за лучший сценарий и как лучший фильм в жанре фэнтези.

Примечания

Ссылки 

Фантастические фильмы 1983 года
Экранизации произведений Рэя Брэдбери
Диснеевские фильмы
Фильмы Джека Клейтона
Фильмы США 1983 года
Мистические фильмы США